Rödhakad parakit (Psittacara rubritorquis), tidigare i släktet Aratinga, är en fågel i familjen västpapegojor inom ordningen papegojfåglar.

Utbredning och systematik 
Rödhakad parakit återfinns i Guatemala, Honduras och Nicaragua. Den betraktas ibland som underart till grön parakit (P. holochlorus).

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Referenser

Externa länkar

Västpapegojor
Fåglar i neotropiska regionen